Бибиков, Дмитрий: Бибиков, Дмитрий Гаврилович (1792—1870) — русский государственный и военный деятель.
 Бибиков, Дмитрий Иванович (1916—1997) — русский зоолог и педагог.
 Бибиков, Дмитрий Сергеевич (1813—1861) — русский военный деятель, генерал-майор.